Cervo steht für:

 Cervo (Ligurien), eine italienische Gemeinde in der Provinz Imperia in Ligurien
 Cervo (Fluss), ein Nebenfluss des Po
 Cervo (Lugo), eine spanische Gemeinde in der Provinz Lugo
 Suzuki Cervo, ein Automodell von Suzuki